Charaphloeus är ett släkte av skalbaggar. Charaphloeus ingår i familjen ritsplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ritsplattbaggar
Charaphloeus